O Campeonato Paulista de Rugby Sevens Feminino é um torneio de rugby disputado por equipes do estado de São Paulo, organizado e gerenciado pela Federação Paulista de Rugby (FPR).

Em 2013, o calendário feminino de rugby no estado de São Paulo contará com a disputa de seu torneio principal, na modalidade de sevens, em sua sétima edição. Pela primeira vez, será realizada a disputa de uma segunda divisão, ambas no formato de circuito. Também estão previstos um protótipo de um torneio na modalidade de rugby XV, com 12 jogadoras para cada lado, e um torneio

Histórico
Campeonato Paulista de Rugby Sevens

Circuito Paulista de Rugby Sevens

Copa São Paulo de Rugby Sevens

Circuito Paulista de Rugby Sevens

Equipes que participaram

Ver também 
 Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Super Sevens
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B
 Campeonato Paulista de Rugby - Divisão de Acesso

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby